Sabtenga peut désigner :
 Sabtenga, un village du département  et la commune rurale d’Andemtenga, dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Sabtenga, un village du département et la commune urbaine de Tenkodogo, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Sabtenga, un village du département et la commune rurale de Pabré, dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.
 Sabtenga ou Sambtenga, un village du département  et la commune rurale de Salogo, dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.